Никола́й Гринько́:
 Гринько, Николай Григорьевич (1920—1989) — советский актёр, народный артист Украинской ССР.
 Гринько, Николай Константинович (1928—2021) — советский и российский горный инженер, доктор технических наук.